Cup of China, или Гран-при Китая по фигурному катанию (, ), — международный турнир, этап серии Гран-при, организуемый Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев.  Соревнования традиционно проходят в начале — середине ноября. Фигуристы выявляют победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Турнир проводится ежегодно. Впервые состоялся в 2003 году, вошёл в календарь серии Гран-при вместо этапа в Германии. Место проведения не закреплено, в разные годы турнир принимали Пекин, Нанкин, Харбин, Шанхай и Чунцин. На 2019 год общий призовой фонд составлял сто восемьдесят тысяч долларов, победители в одиночных видах, спортивные и танцевальные пары получали по восемнадцать тысяч долларов.

В 2018 году соревнования были отменены Китайской ассоциацией фигурного катания в связи с подготовкой спортивных арен к Олимпийским играм 2022. Из-за невозможности китайской стороной организовать «карантинный пузырь», Гран-при Китая 2021 года был перенесён в Италию. В 2022 году турнир вновь не проводился, по причине продолжающихся в стране ограничений, связанных с пандемией.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Результаты 2003 
 Результаты 2004 
 Результаты 2005 
 Результаты 2006 
 Результаты 2007 
 Результаты 2008 
 Результаты 2009 
 Результаты 2010 
 Результаты 2011 
 Результаты 2012 
 Результаты 2013 
 Результаты 2014 
 Результаты 2015 
 Результаты 2016 
 Результаты 2017 
 Результаты 2019 
 Результаты 2020 

Фигурное катание в Китае